Марія Барсело, Марія-дель-Мар Серрано Барсело (ісп. Maria del Mar Serrano Barcelo; нар. 18 листопада 1985(19851118)) — іспанська борчиня вільного стилю.
 Елія Барсело, Елія Барсело́ (ісп. Elia Barceló, нар. 29 січня 1957(19570129), Ельда, Аліканте, Іспанія) — іспанська письменниця.